Traugott Schiess ist der Name folgender Personen:

* Traugott Schiess (Maler) (1834–1869), Schweizer Maler 
 Traugott Schiess (Historiker) (1864–1935), Schweizer Archivar und Historiker